Jaafar ist der Familienname folgender Personen:

 Jazeman Jaafar (* 1992), malaysischer Rennfahrer
 Mustafa Ben Jaafar (* 1940), tunesischer Politiker
 Tuanku Jaafar (1922–2008), zehnte Yang di-Pertuan Agong (Wahlkönig) von Malaysia

Siehe auch:

 Jafar